Друиды:

 Друиды — жрецы и поэты у древних кельтских народов.
 «Друиды» — фильм Жака Дорфманна 2001 года.

См. также 
 
 Дроиды